Rathaus Wien steht für:

 Altes Rathaus (Wien)
 Neues Rathaus (Wien)